S bouclé peut-être :
 𝼞, symbole phonétique ;
 Ꟙ, variante du S utilisée au Moyen Âge.